Сезон 2010 года стал для ФК «Спартак» Москва 19-м в чемпионатах России высшего дивизиона и 9-м в Премьер-лиге. В сентябре клуб начал свой 35-й сезон в еврокубках, 13-й раз в своей истории стартовав в Лиге чемпионов (17-й раз с учётом Кубка европейских чемпионов).

Команда 2010

Хронология событий 
 24 января в СК «Олимпийский» состоялся матч памяти легендарного капитана «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто. Перед игрой, организованной ФК «Спартак» и РФС, ветеранов торжественно приветствовали министр спорта РФ Виталий Мутко, и. о. президента РФС Никита Симонян, президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини. Матч завершился ничьей — 7:7. За ветеранов «Спартака» играли Нигматуллин, Дасаев, Мамедов, Ананко, Хидиятуллин, Морозов, Цымбаларь (1 гол), Гаврилов, Черенков, Шмаров (1 гол), Пятницкий, Ярцев (2 гола), Кечинов (1 гол), Хлестов, Бесчастных (1 гол), Аленичев (1 гол), Ковтун. Тренерский штаб: Романцев, Егорович, Кокорев. За сборную ветеранов СССР/России выступали: Дасаев, Нигматуллин, Д. Кузнецов (1 гол), Цвейба (1 гол), Демьяненко, Лосев, Зенков, Ширинбеков, Колыванов (1 гол), Кирьяков (1 гол), Беланов (1 гол), Буряк, Якубик (1 гол), Бородюк (1 гол), Михайличенко, Самохин, Абдураимов, Маркаров. Тренерский штаб: Симонян, Мирзоян, Блохин.
 21 августа в домашнем матче против «Томи» Мартин Штранцль был вынужден встать в ворота «Спартака», после того, как голкипер «красно-белых», Сергей Песьяков, совершил «фол последней надежды», а команда провела все три замены; в этом эпизоде австриец пропустил гол с пенальти в компенсированное время матча.
 27 октября после матча «Спартак» — «Зенит», в котором победу одержали москвичи со счётом 1:0, Денисов, по словам делегата матча Андрея Бутенко, спровоцировал конфликт, ударив мячом в сторону тренерской скамейки «Спартака», но попав в телекамеру. Со слов тренеров «Спартака» после этого Денисов приблизился к ним и начал нецензурно оскорблять. После этого рядом с полем возникла потасовка с участием игроков и сотрудников двух клубов. После матча Денисов отказался общаться с делегатом матча. Комментатор канала «НТВ-Плюс» Константин Генич, находившийся у кромки поля, подтвердил, что зачинщиком инцидента был Денисов, нецензурно выругавшийся в адрес тренерской скамейки «Спартака». Генич добавил, что Денисова будет тяжело перевоспитать и его надо воспринимать таким, какой он есть. 12 ноября 2010 года комитет по этике РФС дисквалифицировал Денисова на 4 игры с формулировкой «за агрессивное и оскорбительное поведение, выраженное в унижении достоинства представителей „Спартака“ и его главного тренера Валерия Карпина, и провокацию последующего конфликта между представителями команд». При этом Карпин также был дисквалифицирован на 2 игры, а нанесший удар тренеру «Зенита» Игорю Симутенкову физиотерапевт «Спартака» — на полгода. Председатель комитета по этике Алу Алханов объяснил более длительный по сравнению с Карпиным срок дисквалификации Денисова тем, что конфликт произошёл именно в «результате бездумных и неоправданных поступков Денисова». Сам Денисов на заседании комитета по этике отсутствовал, хотя и был приглашён.

Трансферы 
Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2010:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2010:

Чемпионат России 2010

Результаты матчей

Турнирная таблица

Статистика

Кубок России 2010/2011 

Единственный матч в 2010 году закончился для «Спартака» удачно, на выезде был обыграл липецкий «Металлург». Розыгрыш кубка возобновился весной 2011 года матчем 1/8 финала против новосибирской «Сибири», где «Спартак» уверенно выиграл (2:0). Победный матч 1/4 финала против «Краснодара» (2:1) стоит выделить тем что после более чем десятилетнего перерыва в майке «Спартка» вышел Андрей Тихонов. Матч 1/2 финала вышел чуть ли не лучшим в России в 2011 году, после 120 минут основного и дополнительно времени счет на табло был 3:3 и только серия пенальти могла выявить команду которая будет бороться за кубок в финале турнира. Серия пенальти закончилась со счетом 4:5 в пользу ЦСКА.

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика приведена с учётом матчей с «Сибирью» (1/8 финала), «Краснодаром» (1/4 финала) и ЦСКА (1/2 финала) которые были сыграны в 2011 году.

Лига чемпионов 2010/2011 

В Лиге чемпионов 2010/2011 годов «Спартак» не сумел выйти из группы F, заняв только третье место, уступив «Челси» и «Марселю», сумев опередить клуб «Жилина». Заняв третье место, команда не смогла пройти в плей-офф Лиги чемпионов, получив лишь право принять в 2011 году участие в плей-офф Лиги Европы.

Всего москвичи провели 6 матчей, одержав 3 победы и потерпев 3 поражения. По ходу турнира спартаковцы забили 7 мячей и пропустили 10 голов. Лучшими бомбардирами москвичей стали Ари и Ибсон, забившие по 2 гола каждый. Больше всех голевых пасов сделал Алекс (4). Спартаковцы получили 7 жёлтых карточек, в том числе 6 за грубую игру и 1 за срыв атаки, а также 2 красные, за грубую игру и толчок соперника. Лидерами по наказаниям стали Ибсон (1 жёлтая карточка и 1 красная) и Веллитон (1 удаление). Матчи «Спартака» в Лиге Европы посетили 93 414 зрителей в гостях (в среднем — 31 138 человек на игру), посещаемость домашних игр составила 146 353 зрителей (в среднем — 48 784 на матч), всего матчи «Спартака» просмотрели 239 767 (в среднем — 39 961).

В зачёт таблицы коэффициентов УЕФА клуб принёс России 10 очков.

Групповой этап

Итоговая таблица

Статистика

Чемпионат России 2010 (молодёжные составы)

Результаты матчей

Турнирная таблица

Статистика

Товарищеские матчи

Основной состав 

 Список матчей возможно неполный.

Молодёжный состав 
 Информация о матчей молодёжного состава неизвестна.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва

2010
Спартак Москва
Спартак Москва